Alessandro Cassa (né en 1973), écrivain, scénariste et réalisateur originaire du Québec ;
 La Cassa, commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont en Italie ;

Voir aussi 

 Casa
 Casas